Населені пункти в Чехії:

 Драсов (Брно-околиця)
 Драсов (Пршібрам)